

События 
 Проходили выборы глав регионов России в 2001 году.
 Основана ИркутскАвиа; закрыта в 2010 году.
 Создана авиакомпания Уфимские авиалинии.
 Основан банк Финсервис
 Создана система срочных денежных переводов для физических лиц Юнистрим.
 Основана биотехнологическая компания Биокад.
 Основана телекоммуникационная компания Национальные кабельные сети.
 Названы лауреаты государственной премии Российской Федерации за 2001 год.

Январь 
 5 января — закончился чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2001.

Февраль 
 19 февраля — на Первом канале вышел первый выпуск программы Кто хочет стать миллионером? с новым ведущим Максимом Галкиным.
 22 февраля — открылся чемпионат Европы по мини-футболу 2001 в Москве.

Март 
 1 марта — открылся чемпионат России по вольной борьбе 2001.
 5 марта — закончился чемпионат России по хоккею с мячом 2000/2001.
 10 марта — открылся чемпионат России по футболу 2001.
 17 марта — Россия на конкурсе песни Евровидение 2001 заняла 12 место.
 23 марта — российская космическая станция «Мир» была затоплена в Тихом океане рядом с Нади (Фиджи).

Апрель 
 11 апреля — основан СМП Банк.
 14 апреля — силовой захват телекомпании «НТВ» представителями одного из акционеров компании «Газпром».
 28 апреля — старт космического корабля Союз ТМ-32. Экипаж старта — Т. А. Мусабаев, Ю. М. Батурин и Деннис Тито (США) — первый космический турист.
 28 апреля  — движение «Россия молодая (движение Бориса Немцова)» объявило о самороспуске, чтобы в дальнейшем вступить в партию «Союз правых сил».
 29 апреля — начался Чемпионат России по шахматам 2001.

Май 
 6 мая — приземление корабля Союз ТМ-31. Экипаж посадки — Т. А. Мусабаев, Ю. М. Батурин и Д. Тито (США).
 11 мая — анонсировано создание раздела «Википедии» на русском языке.
 15 мая — в Санкт-Петербурге закрыт Варшавский вокзал.
 19 мая — новым ведущим телевизионной игры Что? Где? Когда? стал Борис Крюк.

Июнь 
 14 июня — подписана Декларация о создании ШОС и Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
 21 июня — открылся XXIII Московский кинофестиваль.
 25 июня — нападение боевиков на Ханкалу (2001).

Июль 
 4 июля — авиакатастрофа Ту-154 в Иркутске 4 июля 2001 года. 154 человека погибло. 
 16 июля — подписан российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
 20 июля — пожар на военном складе в Гусином Озере.
 Фестиваль команд КВН — Голосящий КиВиН 2001.

Сентябрь 
 5 сентября — трое пожизненных заключённых — Анатолий Куликов, Владимир Железогло, Борис Безотечество — совершили побег из Бутырской тюрьмы.
 17 сентября — нападение боевиков на Гудермес (2001).
 17 сентября — уничтожение вертолёта с военной комиссией Генерального Штаба России.

Октябрь 
 1 октября — открылся Кубок Кремля 2001.
 4 октября — авиакатастрофа над Чёрным морем 4 октября 2001 года. 78 погибших.
 21 октября — старт космического корабля Союз ТМ-33. Экипаж старта — В. М. Афанасьев, К. М. Козеев и К. Эньере (Франция).
 27 октября — вышло в эфир первое российское реалити-шоу «За стеклом».
 30 октября — вступил в силу Земельный кодекс Российской Федерации.
 31 октября — приземление корабля Союз ТМ-32. Экипаж посадки — В. М. Афанасьев, К. М. Козеев и К. Эньере (Франция).

Ноябрь 
 24 ноября — официально зарегистрирована Социал-демократическая партия России (2001).

Декабрь 
 1 декабря — официально создана партия Единая Россия.

Культура

Литература

Политика

См. также 
 2001 год в мире
 Список космических запусков России в 2001 году

Примечания